«Возрождение» () — социал-либеральная политическая партия Франции.

До 5 мая 2022 года носила название «Вперёд, Республика!» (), полное официальное название — Ассоциация за обновление политической жизни ().

История 
Кандидат в президенты Франции, бывший министр экономики, финансов и цифровых дел Эмманюэль Макрон объявил о создании партии, первоначально носившей название «Вперёд!», 6 апреля 2016 года в Амьене; в тот же день он заявил об участии своего движения в парламентских выборах 2017 года. Название партии на французском () отсылает к инициалам самого Макрона ().

7 мая 2017 года Макрон победил во втором туре президентских выборов и 15 мая назначил премьер-министром Эдуара Филиппа, который сформировал правительство с участием в основном представителей президентской партии и её союзника — Демократического движения.

8 мая 2017 года Эмманюэль Макрон оставил пост председателя партии. Исполняющим обязанности лидера партии стала Катрин Барбару. Также в этот день было объявлено о переименовании партии в «Вперёд, Республика».

11 и 18 июня 2017 года состоялись парламентские выборы, триумфальную победу на которых одержала ВР. По итогам этих выборов сформировано второе правительство Филиппа.

17 августа 2017 года избрано временное коллективное руководство партии в составе ,  и .

18 ноября 2017 года на первом съезде в  под Лионом лидером партии в должности генерального делегата (délégué général) единогласно при двух воздержавшихся избран Кристоф Кастанер.

19 октября 2018 года, ввиду назначения Кастанера министром внутренних дел во втором правительстве Филиппа, Национальное бюро партии избрало специалиста по связям с общественностью Филиппа Грангона временно исполняющим обязанности лидера партии до выборов нового генерального делегата, назначенных на 1 декабря. Выдвижение кандидатур возможно в период с 29 октября по 14 ноября, каждый кандидат должен получить поддержку минимум 60 членов Совета партии, включая 30 депутатов Национального собрания, 3 сенаторов, 10 представителей местных организаций и 5 выборных должностных лиц, не являющихся парламентариями. 15 ноября исполнительное бюро должно рассмотреть и утвердить кандидатуры.

1 декабря 2018 года большинством в 82 % голосов новым генеральным делегатом избран депутат Национального собрания от 3-го округа Парижа, близкий соратник Эмманюэля Макрона и один из участников создания партии Станислас Герини (его противником был депутат от заграничного округа Национального собрания ). Заседание Совета партии происходило в Ножан-сюр-Марн, хотя первоначально планировалось в Париже (в момент голосования, в котором участвовали 367 из 743 членов Совета, на Елисейских Полях шла манифестация движения «жёлтых жилетов», сопровождавшаяся вспышками насилия).

19 мая 2020 года после перехода 7 депутатов в новую фракцию «Экология, Демократия, Солидарность» ВР! лишилась в Национальном собрании абсолютного большинства (в общей сложности численность партийной фракции сократилась с 314 депутатов сразу после выборов до 288). Тем не менее, благодаря 46 мандатам Демократического движения правительственное большинство сохранилось.

20 июня 2021 года по итогам первого тура  результаты ВР! оказались худшими в истории для правительственной партии — её кандидаты не добились успеха ни в одном регионе, а в трёх — О-де-Франс, Окситания и Овернь-Рона-Альпы — не смогли даже выйти во второй тур голосования (при этом в О-де-Франсе в избирательные списки были включены пять членов правительства Кастекса, в том числе министр юстиции Эрик Дюпон-Моретти). 27 июня во втором туре партия получила менее 10 % голосов.

5 мая 2022 года генеральный делегат партии Станислас Герини сообщил о смене названия партии «Вперёд, Республика!» на «Возрождение».

17 сентября 2022 года на съезде в парижском торговом центре  переименование состоялось официально, также был утверждён новый устав и избрано новое руководство во главе с генеральным секретарём Стефаном Сежурне (президент Макрон стал почётным председателем партии).

Идеология 

Несмотря на то, что Макрон был членом Социалистической партии с 2006 по 2009 год, «Возрождение» определяется самим Макроном как прогрессивистская партия, не являющаяся ни левой, ни правой. При этом в 2018 году половина опрошенных французов относили партию к правоцентристскому или правому спектру и только 21 % — к центристским (за год до этого таковых было 33 %).

Руководство

Председатели 
 Эмманюэль Макрон (до 8 мая 2017)
 Катрин Барбару ( с 8 мая 2017 по 17 августа 2017)

Генеральные секретари 
  (апрель-октябрь 2016)
 Ришар Ферран (26 октября 2016 — июнь 2017)

Генеральные делегаты 
 Кристоф Кастанер (18 ноября 2017 — 19 октября 2018)
  ( 19 октября — 1 декабря 2018)
 Станислас Герини (1 декабря 2018 — 17 сентября 2022)

Генеральные секретари 
 Стефан Сежурне (с 17 сентября 2022)

Участие в выборах

Парламентские выборы 2017 

На состоявшемся 11 июня 2017 года первом туре выборов в Национальное собрание партия получила в общей сложности 28,21 % голосов, заняв первое место. Во втором туре выборов, состоявшемся 18 июня, партия смогла получить 308 мест из 577, также заняв первое место и обеспечив себе абсолютное большинство в нижней палате.

Парламентские выборы 2022

Примечания 

Политические партии, основанные в 2016 году
Политические партии Франции
Центристские партии
Либеральные партии
Появились в 2016 году во Франции